Casanova puede referirse a:

Transporte 

 Empresa Casanova, Empresa transportadora de pasajeros desde 1921.

Geografía 

 Casanova (Abegondo), aldea española de la parroquia de Montouto, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Casanova (Alta Córcega), comuna en el distrito francés de Corte.
 Casanova (Ames), aldea española de la parroquia de Viduido, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Casanova (Burgos), antiguo municipio de la provincia española de Burgos.
 Casanova (Larín), aldea española de parroquia de Larín, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Casanova (Mella), aldea española de la parroquia de Mella, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Casanova (Monteagudo), aldea española de parroquia de Monteagudo, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Casanova (Viñós), aldea española de la parroquia de Viñós, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.

Otros 

 Casanova de Melias, lugar español de la parroquia de Melias, del municipio de Coles, provincia de Orense, Galicia.
 Casanova Elvo, localidad de la provincia italiana de Vercelli.
 Casanova Lonati, localidad de la provincia italiana de Pavía.
 Casanova Lerrone, localidad y comune italiana de la provincia de Savona, región de Liguria.
 Civitella Casanova, municipio situado en la provincia italiana de Pescara.
 Isidro Casanova, localidad del partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Artes 
 Giacomo Casanova (1725-1798), escritor y viajero veneciano, modelo de seductores.
 Infanzia, vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova, veneziano (1969), película italiana dirigida por Luigi Comencini
 Casanova (obra de teatro), obra de teatro de 1923 de Lorenzo De Azertis, adaptación de Sidney Howard.
 Casanova (película de 1976) (1976), película italiana dirigida por Federico Fellini.
 Casanova (película de 2005) (2005), película estadounidense dirigida por Lasse Hallström.
 Casanova (serie de TV de 2005) (2005), serie de televisión dirigida por Sheree Folkson.
 Casanova (Baila Casanova), canción de Paulina Rubio del álbum Border Girl (2002).